Keskimmäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskimmäinen Tismiö, sjö, Norra Savolax, 
 Keskimmäinen (sjö), Norra Savolax, 
 Keskimmäinen (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar